O termo gravatá é a designação comum dado a várias espécies de plantas epífitas e terrestres da família das bromeliáceas.

Também são conhecidas pelos nomes croatá, abacaxi-de-raposa, caraguatá, caravatá, caroá, caroatá, caruatá, caruatá-de-pau, coroá, coroatá, coroá-verdadeiro, craguatá, crauaçu, crauatá, crautá, cravatá, croá, curauá, curuá, curuatá, erva-do-gentio, gragoatá , piñuela e erva-piteira.

Bromeliaceae
Flora da Caatinga
Flora do Ceará